KALEX engineering GmbH es una empresa alemana con sede en Bobingen, Alemania especializada en el diseño, desarrollo, elaboración y fabricación de productos de alta tecnología para los deportes de motor y motocicletas, con un uso especializado.

Kalex es un actor importante del Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 2010 como un fabricante de motocicletas en la categoría de Moto2.

Resultados en Moto2

Campeonatos mundiales

Campeonatos de Pilotos 

 Stefan Bradl campeón mundial de Moto2 2011. 
 Pol Espargaró campeón mundial de Moto2 2013. 
 Esteve Rabat campeón mundial de Moto2 2014. 
 Johann Zarco campeón mundial de Moto2 2015 y 2016.
 Franco Morbidelli campeón mundial de Moto2 2017.
 Francesco Bagnaia campeón mundial de Moto2 2018.
 Álex Márquez campeón mundial de Moto2 2019.
 Enea Bastianini campeón mundial de Moto2 2020.
 Remy Gardner campeón mundial de Moto2 2021.

Campeonatos de constructores 

 Campeón mundial de constructores de Moto2: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Enlaces externos 
 Sitio web oficial (en inglés)
 Twitter oficial

Empresas fundadas en 2004
Deportes de motor en Alemania